Приложение е производно съществително име от глагола прилагам, което има 2 основни значения:
 прилагане (самият процес на прилагане) на нещо,
 например прилагане на теорията в практиката;
 нещо приложено (предметът на прилагане), добавка, допълнение към друго нещо,
 например приложение към документ.

Може да се отнася също за:
 приложение - термин в граматиката;
 приложение - приложна компютърна програма.

Вижте също 
 приложение на размитите множества за подпомагане вземането на стратегически решения